

Кройдон (місто) () — невелике містечко у штаті Квінсленд.
 Кройдон (передмістя Мельбурна) () — передмістя другого за величиною міста Австралії , Мельбурна.
 Кройдон (передмістя Сіднея) () — передмістя найбільшого міста Австралії, Сіднея.
 Кройдон (передмістя Аделаїди) () — передмістя найбільшого міста штату Південна Австралія, Аделаїди.

Кройдон (боро) — один з 32 боро Лондона, розташований на півдні Великого Лондона за 15,3 км від Чарінг-Крос.
 Кройдон (аеропорт) — аеропорт у Південному Лондоні, що знаходився між лондонськими районами (боро) Кройдон і Саттон.
 Кройдон (громада) — село і громада на півдні графства Кембриджшир, Англія.
 Кройдон (місто) — велике місто у Південному Лондоні;
  — залізнична станція у Кройдоні, Великий Лондон, Англія;
  — залізнична станція у Кройдоні, Великий Лондон, Англія.
  — залізнична станція у Кройдоні, Великий Лондон, Англія

Кройдон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Кройдон — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Кройдон (Юта) () — невелика невключена територія у штаті Юта.